Nigiri (jap. , kana , wörtl. „Griff“, etwa mit Händen greifen / halten) bezeichnet:

 die japanische Speise Onigiri
 eine Zubereitungsform von Nigiri-Sushi
 ein Verfahren beim Go-Spiel zur Bestimmung der eigenen Spielsteinfarbe Nigiri (Go)
 ein Schneidwerkzeug für die Bonsai-Gestaltung